Гарр () — английская фамилия. Известные носители:
 Гарр, Тед  (род. 1936) — американский исследователь в различных сферах социальных наук.
 Гарр, Тери (род. 1944) — американская актриса.
 Гарр, Эдди (1900—1956) — американский киноактёр.